Supermodel peut désigner dans différents domaines :
 Un top model, dans le mannequinat, appelé parfois supermodel en anglais lorsque sa popularité est très importante ;
 Voir aussi : les Supermodels, groupe de mannequin des années 1990.
 Voir aussi : Supermodel of the World, concours de l'agence de mannequinat Ford.
 , une chanson interprétée par RuPaul, caricaturant et critiquant les Supermodels, tirée de l'album Supermodel of the World ;
 Supermodel, un émulateur de système d'arcade ;